Прохоренков — фамилия; имеет женскую форму Прохоренкова.
 Прохоренков, Алексей Алексеевич (род. 1971) — советский, украинский и российский футболист.
 Прохоренков, Андрей (род. 1977) — латвийский футболист.
 Прохоренков, Виктор Иванович (1949—2015) — советский и российский дерматовенеролог.